Daalseweg - de Zuilense benaming van de Daalsedijk
 Daalseweg - een weg in Nijmegen